Капинус — фамилия:

 Капинус, Виталий Александрович (1974) — украинский футболист.
 Капинус, Оксана Сергеевна (род. 1978) — российский учёный-юрист.